Zonitoides är ett släkte av snäckor som beskrevs av Lehmann 1862. Enligt Catalogue of Life ingår Zonitoides i familjen Zonitidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen buksnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Landlungsnäckor
Zonitoides